

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bertrand de Garnier des Garets, (1928-2013), homme politique français ;
 Ludovic de Garnier des Garets, (1838-1927), général français.

Homonymie de patronyme